En Pologne, Krzykosy peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Krzykosy, gmina du powiat de Środa Wielkopolska,
 Krzykosy, village et siège de la gmina ci-dessus,
 Krzykosy, village de la gmina de Dąbie,
 Krzykosy, village de la gmina de Kłodawa.

dans la voïvodie de Mazovie
 Krzykosy, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Krzykosy, village.